Cuevas del Valle kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cuevas del Valle (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Cuevas del Valle (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar